Дон Маккіні (, 30 квітня 1934, Смітс Фолс, Онтаріо — 18 грудня 2022) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1950 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 856 матчів у НХЛ, включаючи 58 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Приз Леді Бінг — 1960.
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1964.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎